Estádio do Clube Desportivo das Aves je višenamjenski stadion u gradu Vili das Avesu u Portugalu.

Sagrađen je 1981. godine.

Može primiti 8.560 gledatelja.

Najviše ga se rabi za nogometne susrete, a na njemu svoje domaće utakmice igra Aves. 

Aves